Rezultati Prvenstva Anglije 1966 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Manuel Santana je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (četrtfinale)
  Tony Roche (četrtfinale)
  Fred Stolle (drugi krog)
  Manuel Santana (prvak)
  John Newcombe (tretji krog)
  Dennis Ralston (finale)
  Cliff Drysdale (polfinale)
  Clark Graebner (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1966